Guldager ist der Name des Orts:
 Guldager (Esbjerg Kommune), Guldager Sogn, siehe auch: Grabhügel von Guldager

Außerdem ist es der Familienname von:
 Oscar Guldager (1904–1986), dänischer Radsportler